Monethen ist ein deutscher Name für Orte, die heute im Gebiet Polens liegen:
 Monethen, 1938 bis 1945 Moneten, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußens, seit 1945: Monety (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Monethen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Monety (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren